Wicehrabiowie St Vincent 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1801–1823: John Jervis, 1. hrabia St Vincent
 1823–1859: Edward Jervis Jervis, 2. wicehrabia St Vincent
 1859–1879: Carnegie Robert John Jervis, 3. wicehrabia St Vincent
 1879–1885: Edward John Levesen Jervis, 4. wicehrabia St Vincent
 1885–1908: Carnegie Parker Jervis, 5. wicehrabia St Vincent
 1908–1940: Ronald Clarges Jervis, 6. wicehrabia St Vincent
 1940–2006: Ronald George James Jervis, 7. wicehrabia St Vincent
 2006 -: Edward Robert James Jervis, 8. wicehrabia St Vincent

Najstarszy syn 8. wicehrabiego St Vincent: James Richard Anthony Jervis

Linki zewnętrzne 
 leighrayment.com

St Vincent